Encontrados, littéralement en espagnol « trouvés », peut désigner :

 Encontrados : l'une des deux paroisses civiles de la municipalité de Catatumbo dans l'État de Zulia au Venezuela ; 
 Encontrados : chef-lieu de la municipalité de Catatumbo dans l'État de Zulia au Venezuela.

Homonymie de toponyme